În fonetică, consoana africată velară sonoră este un sunet consonantic care apare în unele limbi. Simbolul său fonetic este .

Perechea surdă a acestui sunet este consoana africată velară surdă .

Africată velară sonoră, Consoană